Список видів роду клітопіл:

Список, який станом на 8.11.2019 містить 189 визнаних видів роду клітопіл (Clitopilus), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Clitopilus acerbus Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus adnatifolius Murrill, 1917
 Clitopilus albidus K.N.A.Raj & Manim., 2018
 Clitopilus albovelutinus (G.Stev.) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus alutaceus (Singer) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus amarellus (Consiglio, D.Antonini, M.Antonini & Contu) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus amarus A.de Haan, 1998
 Clitopilus amygdaliformis Zhu L.Yang, 2007
 Clitopilus angustisporus (Singer) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus ardosiacus (E.Horak & Griesser) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus argentinus Singer, 1952
 Clitopilus atrotuberculosus Rick, 1920
 Clitopilus aureicystidiatus (Lennox ex T.J.Baroni) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus australiana Cleland, 1933
 Clitopilus australis (Singer) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus austroprunulus Morgado, G.M.Gates & Noordel., 2012
 Clitopilus azalearum (Murrill) Noordel. & Co-David, 2009

B 

Clitopilus balearicus (Courtec. & Siquier) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus bigelowii T.J.Baroni, 1995
 Clitopilus bogariensis Henn. & E.Nyman, 1899
 Clitopilus bogoriensis Henn. & E.Nyman, 1899
 Clitopilus brunnescens (T.J.Baroni & E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus brunneus (Contu) Noordel. & Co-David, 2009

C 

Clitopilus caelatoideus (Dennis) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus caelatus (Fr.) Kühner & Romagn., 1953
 Clitopilus caespitosus Peck, 1888
 Clitopilus carlottae (Redhead & T.J.Baroni) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus carneolus (Malençon ex Contu) Contu, 2009
 Clitopilus catalonicus (Vila, Contu, A.Ortega & F.Caball.) Vila & Contu, 2009
 Clitopilus cedretorum (Bidaud & Cavet) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus chalybescens T.J.Baroni & Desjardin, 2001
 Clitopilus chrischonensis Musumeci, Vizzini & Contu, 2011
 Clitopilus cinereicolor (Murrill) Murrill, 1917
 Clitopilus claudopus (Singer ex T.J.Baroni) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus collybioides (Singer) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus conchatus (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus congolensis Beeli, 1928
 Clitopilus conicus (Singer) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus crepidotoides (Singer) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus cretaceus Maire, 1937
 Clitopilus crispus Pat., 1913
 Clitopilus crystallinus (T.J.Baroni) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus cupressicola (Carassai, Papa & Contu) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus cupreus (J.Favre ex E.Horak) Contu, 2009
 Clitopilus cyathiformis (Corner & E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel., 1999

D 

Clitopilus daamsii Noordel., 1984
 Clitopilus densifolius (T.J.Baroni & Ovrebo) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus dingleyae (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus djellouliae Contu, Vizzini, P.Roux & Guy García, 2011

E 

Clitopilus eccentricus (T.J.Baroni & Ovrebo) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus erythrosporus Peck, 1888

F 

Clitopilus fasciculatus Noordel., 1984
 Clitopilus filifer (Speg.) Singer, 1951
 Clitopilus finnmarchiae (Noordel.) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus formosus (Vila, Contu, F.Caball. & A.Ortega) Vila & Contu, 2009
 Clitopilus fragilis Rick, 1906
 Clitopilus fuligineus (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus fuscofarinaceus (Kosonen & Noordel.) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus fuscogelatinosus Redhead & T.J.Baroni, 1986
 Clitopilus fuscoumbonatus Pérez-De-Greg., Contu, Roqué & Vizzini, 2011
 Clitopilus fusiformis Di Wang & Xiao L.He, 2017

G 

 Clitopilus gallaecicus Blanco-Dios, 2013
 Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus gibbosus (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus gigantosporus M.Zang, 2001
 Clitopilus giovanellae (Bres.) Singer, 1942
 Clitopilus griseobrunneus T.J.Baroni & Halling, 2000
 Clitopilus griseolus (T.J.Baroni & Halling) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus griseonigrellus Vila, Contu, F.Caball. & Ribes, 2009
 Clitopilus griseosporus (A.Pearson) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus griseus Rick, 1920

H 

Clitopilus hausknechtii (Consiglio & Contu) Contu, 2009
 Clitopilus hawaiiensis (Singer) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus hispanicus (Esteve-Rav. & G.Moreno) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus hobsonii (Berk.) P.D.Orton, 1960
 Clitopilus hondensis (Murrill) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus hrbanovii (Velen.) Singer, 1979
 Clitopilus hygrophoroides (T.J.Baroni & Halling) Noordel. & Co-David, 2009

I 

Clitopilus ignitus (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
 Clitopilus ilicicola (Lonati) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus incarnatus (T.J.Baroni & Halling) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus incrustatus Singer, 1948
 Clitopilus infundibuliformis (Bidaud & Contu) Contu, 2009
 Clitopilus invenustus Herp., 1912
 Clitopilus irregularis Peck, 1899
 Clitopilus iti (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009

J 

Clitopilus jaczewskii Lebedeva, 1933

K 

Clitopilus kamaka J.A.Cooper, 2014

L 

Clitopilus lactariiformis (Singer) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus laetus (Singer) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus lateralipes (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus lateritius (T.J.Baroni & G.M.Gates) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus leptonia Peck, 1913
 Clitopilus levisporus (de Meijer) de Meijer, 2010
 Clitopilus lignicola (Murrill) Murrill, 1917
 Clitopilus lignyotus Hongo, 1954
 Clitopilus luteocinnamomeus (T.J.Baroni & Ovrebo) Noordel. & Co-David, 2009

M 

Clitopilus magnisporus (Murrill) Murrill, 1917
 Clitopilus mairei (T.J.Baroni) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus maleolens (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus marasmioides (Singer) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus marinaensis Vila, Contu & F.Caball., 2009
 Clitopilus melleus (T.J.Baroni & Ovrebo) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus minimus (Murrill) Murrill, 1942
 Clitopilus minutisporus (Vila, Contu, A.Ortega & F.Caball.) Vila & Contu, 2009
 Clitopilus minutus Herp., 1912
 Clitopilus mordax (G.F.Atk.) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus multilamellatus (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus muritai (G.Stev.) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus mustellinus (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus mycenoides (Singer) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus myriadocystis (Dähncke, Contu & A.Ortega) Vila & Contu, 2009

N 

Clitopilus naucoria (Singer) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus nevillei P.Roux, P.-A.Moreau, Charret & Contu, 2010
 Clitopilus nitellinoides (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus nuciolens (Murrill) Noordel. & Co-David, 2009

O 

Clitopilus obnubilatus Herp., 1912
 Clitopilus obtusatulus (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus ochraceopallidus (Ballero & Contu) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus octaristus R.Heim, 1967
 Clitopilus orcelloides Pat. & Demange, 1910
 Clitopilus orientalis T.J.Baroni & Watling, 1999
 Clitopilus oss-emerae (Consiglio, Contu & Setti) Vila & Contu, 2009

P 

Clitopilus pallens (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus pallidogriseus (T.J.Baroni & G.M.Gates) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus pallidus R.Heim, 1934
 Clitopilus passeckerianus (Pilát) Singer, 1946
 Clitopilus paucicoloratus Vila & Contu, 2009
 Clitopilus paurii (T.J.Baroni, Moncalvo, R.P.Bhatt & S.L.Stephenson) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus peculiaris (Contu & Bon) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus pegleri (T.J.Baroni) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus perplexus (T.J.Baroni & Watling) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus perpusillus (Malençon & Contu) Contu, 2009
 Clitopilus perstriatus (Corner & E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus pertenuis Malençon, 1975
 Clitopilus pinsitus (Fr.) Joss., 1937
 Clitopilus piperitus (G.Stev.) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus pleurogenus (Pegler) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus porcelanicus (Dennis) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus praesidentialis (Consiglio, Contu, M.Roy, Selosse & Vizzini) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus prunulus (Scop.) P.Kumm., 1871
 Clitopilus pseudonitellinus (Dennis) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus pseudopiperitus (T.J.Baroni & G.M.Gates) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus pulchrispermus (T.J.Baroni & Halling) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus pusillimus (Speg.) Singer, 1952

Q 

Clitopilus quisquiliaris Noordel., 1982

R 

Clitopilus radicatus (Cleland) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus ravus W.Q.Deng & T.H.Li, 2013
 Clitopilus reticulatus (Cleland) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus reticulosporus Morgado, Hauskn. & Noordel., 2016
 Clitopilus retroflexus (Berk. & Broome) Vila & Contu, 2009
 Clitopilus rhizogenus (T.J.Baroni & E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus rhodotrama Singer, 1952
 Clitopilus riparius Velen., 1947
 Clitopilus russularia (Singer) Noordel. & Co-David, 2009

S 

Clitopilus sarnicus Massee, 1898
 Clitopilus scyphoides (Fr.) Singer, 1946
 Clitopilus semiarboricola (T.J.Baroni) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus septicoides (Henn.) Singer, 1951
 Clitopilus seymourianus (Peck) Sacc., 1887
 Clitopilus smithii Massee, 1893
 Clitopilus socialis Peck, 1899
 Clitopilus squamulosus Peck, 1906
 Clitopilus stipitatus (A.H.Sm. & Hesler) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus straminipes (Massee) Sacc., 1891
 Clitopilus subcaespitosus (Esteve-Rav.) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus subcinereus (Murrill) Murrill, 1917
 Clitopilus subfascicularis Rick, 1961
 Clitopilus submicropus Rick, 1907
 Clitopilus subscyphoides W.Q.Deng, T.H.Li & Y.H.Shen, 2013

T 

Clitopilus tasmanicus (T.J.Baroni & G.M.Gates) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus tergipes (Corner & E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus testaceus (Dennis) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus tillii (Krisai & Noordel.) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus togoensis Henn., 1895

U 

Clitopilus umbrosus (T.J.Baroni & Halling) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus underwoodii Peck, 1897
 Clitopilus unitinctus Peck, 1885

V 

Clitopilus variisporus (Voto) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus venososulcatus Singer, 1946
 Clitopilus verrucosus (Thiers) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus vilis (Fr.) Sacc., 1887
 Clitopilus villosus (E.Horak) Noordel. & Co-David, 2009
 Clitopilus viscidus Velen., 1939

W 

Clitopilus wagramensis (Hauskn. & Noordel.) Hauskn. & Krisai, 2012
 Clitopilus washingtoniensis Braendle, 1911
 Clitopilus woodianus (Peck) Sacc., 1887

Примітки

Посилання 
 

 
Клітопіл
Клітопіл